Az eredetileg „kifelé görbülő”, illetve „kifelé terjedő” jelentésű konvex szón, illetve valaminek a konvexitásán többek között a következők értendők:

 Konvex halmaz a matematikában
 Konvex függvény a matematikában
 Konvex sokszög, olyan sokszög melyben bármely két csúcs közötti egyenes szakasz a sokszögön belül helyezkedik el
 Konvex analízis, a matematika konvex függvényekkel és halmazokkal foglalkozó ága
 Konvex geometria, a mértan konvex halmazokkal foglalkozó ága
 Konvex optimalizálás, az optimalizálás azon ága, ami konvex függvények konvex halmazokon való optimalizálásával foglalkozik
 Konvex lencse az optikában, melynek csak konvex felületei vannak
 Konvex tükör, a görbe tükrök egy fajtája
 Konvexitás a közgazdaságtanban
 Konvexitás (pénzügy), a pénzügyi modellezés második deriváltjával kapcsolatos
 Kötvénykonvexitás, a pénzügyben a kamatláb változása és a kötvényárak nemlineáris kapcsolatának mértéke
 Convex Computer, vektor-szuperszámítógépek egykori gyártója
 Nemkonvexitás (gazdaságtan), az elemi közgazdaságtan konvexitással kapcsolatos feltevéseinek sérülése

Kapcsolódó szócikkek
 Konkáv (egyértelműsítő lap)